La famille Lyon-Caen est  une famille de juristes français, illustrée notamment par :

 Judith Lyon-Caen (1972-), historienne française.

Notes et références 

Lyon-Caen